

Емілія — селище, штат Огайо
 Емілія — переписна місцевість, штат Луїзіана